Parauapebas (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
 Parauapebas (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Pará